Zosterops metcalfii — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Выделяют два (по другим данным три) подвида.

Распространение 
Обитают на Соломоновых островах (острова Бугенвиль, Шуазёль, Санта-Исабель и Нггела).

Описание 
Длина тела 11-11,5 см. Вес самца 13,6, самки 13,8 г. У представителей номинативного подвида узкое белое глазное кольцо разорвано перед и за глазом (этот признак непросто заметить во время наблюдения птиц в естественной среди обитания, также он может отсутствовать). Голова сверху и по бокам, а также верхние части тела ярко-желтовато-оливково-зелёные. Горло и верх грудки ярко-жёлтые. Подхвостье более бледного оттенка жёлтого. Низ грудки и брюшко серовато-белые. Клюв серовато-чёрный или тёмно-коричневый, ноги серые.

Биология 
Питаются фруктами, личинками и насекомыми. В кладке два яйца.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Ссылки 
 https://birdsoftheworld.org/bow/species/ytweye1/cur/introduction?login

Белоглазки
Птицы Океании
Эндемики Соломоновых островов
Животные, описанные в 1894 году